La Serra de Pena és una serra situada entre els municipis de Baixàs i de Cases de Pena a la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord. El segon d'aquests dos pobles pren el nom, precisament, d'aquesta serra.

És a l'angle nord-oest del terme comunal de Baixàs, al límit amb l'extrem meridional del de Cases de Pena. A la zona central, vessant nord, hi ha l'indret de la Cressa, i els límits d'aquesta serra són al nord-oest, el Roc del Pas de l'Escala, al límit de les dues comunes ja esmentades amb una tercera: la de Calce, i a l'est, Coma Pregon. Aquesta darrera coma és a uns 200 m alt, mentre que el punt culminant de la serra, prop ja del Roc del Pas de l'Escala, assoleix els 288,1 m alt.

La major part de la serra és en terme de Baixàs, però el seu vessant septentrional, sobretot el nord-oest, entre en terme de Cases de Pena.

Referències

Bibliografia 
 
 

Geografia de Baixàs
Geografia de Cases de Pena